Нижче наведено список 32 муніципалітетів провінції Спеція. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Спеція